Olaszország
Rocchetta Belbo, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Rocchetta e Croce, község Olaszországban, Campania régióban, Caserta megyében
Rocchetta Ligure, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Rocchetta Nervina, község Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében
Rocchetta Palafea, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Rocchetta Sant’Antonio, község Olaszországban, Puglia régióban, Foggia megyében
Rocchetta Tanaro, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Rocchetta di Vara, község Olaszországban, Molise régióban, Isernia megyében